With Me может относиться к:

 «With Me» (песня Destiny’s Child) (1998)
 «With Me» (песня Lonestar) (2001)
 «With Me» (песня Sum 41) (2008)